Спилберг, Саша (настоящее имя — Александра Александровна Балковская; род. 1997) — российский видеоблогер, певица, актриса и модель.
  (полное имя — Саша Ребекка Спилберг; род. 1990) — американская актриса и музыкант, дочь Стивена Спилберга.